The Great Adventure é o quinto álbum de estúdio do cantor Steven Curtis Chapman, lançado a 18 de Novembro de 1992.

O disco atingiu o nº 1 do Top Contemporary Christian e ganhou um Grammy Award na categoria "Best Pop/Contemporary Gospel Album" em 1992.

O álbum conta com a participação de outros artistas, tais como Toby McKeehan, BeBe Winans e Ricky Skaggs.

Faixas 
Todas as faixas por Chapman, exceto onde anotado

"Prologue" (instrumental) (J.A.C. Redford) – 2:37
"Great Adventure" (Chapman, Geoff Moore) – 4:35
"Where We Belong" – 4:19
"Go There With You" – 5:21
"That's Paradise" (Chapman, Geoff Moore) – 4:59
"Don't Let the Fire Die" – 4:48
"Got to B Tru" (feat. Toby McKeehan) – 4:18
"Walk With the Wise" (Chapman, Geoff Moore) – 4:34
"Maria" (S. Chapman, M. Chapman, Elliot) – 5:01
"Still Called Today" (feat. BeBe Winans) – 6:00
"Heart's Cry" (Chapman, Naish) – 3:11

Álbuns de 1992
Álbuns de Steven Curtis Chapman
Álbuns em língua inglesa